Les élections municipales québécoises de 2021 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Mauricie

Batiscan

Champlain

Charette

Grandes-Piles

Hérouxville

La Bostonnais

La Tuque 

{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable"
|-
! bgcolor="#DDDDFF" width="200px" | Candidats pour la mairie
! bgcolor="#DDDDFF" width="50px" | Vote
! bgcolor="#DDDDFF" width="50px" | %
|-
| Luc Martel (Sortant d'un autre poste)
| 
| 37,03
|-
| Yves Tousignant
| 
| 32,74
|-
| Normand Beaudoin
| 
| 20,31
|-
| Caroline Bérubé
| 481
| 9,18
|-
| Jean-Paul Tremblay
| 39
| 0,74
|}

 Lac-aux-Sables 

 Lac-Édouard 

 Louiseville 

 Maskinongé 

 Notre-Dame-de-Montauban 

 Notre-Dame-du-Mont-Carmel 

 Saint-Adelphe 

 Saint-Alexis-des-Monts 

 Saint-Barnabé 

 Saint-Boniface 

 Saint-Édouard-de-Maskinongé 

 Saint-Élie-de-Caxton 

 Saint-Étienne-des-Grès 

 Saint-Justin 

 Saint-Léon-le-Grand 

 Saint-Luc-de-Vincennes 

 Saint-Mathieu-du-Parc 

 Saint-Maurice 

 Saint-Narcisse 

 Saint-Paulin 

 Saint-Prosper-de-Champlain 

 Saint-Roch-de-Mékinac 

 Saint-Sévère 

 Saint-Séverin 

 Saint-Stanislas 

 Saint-Tite 

 Sainte-Angèle-de-Prémont 

 Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 Sainte-Geneviève-de-Batiscan 

 Sainte-Thècle 

 Sainte-Ursule 

 Shawinigan 

 Trois-Rives Poste #2, #3 et #4'''

Trois-Rivières

Yamachiche

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Mauricie
Histoire de la Mauricie
 Résultat